Haines bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Haines (Alaska)
 Haines Borough
 Haines (Oregon)
 Haines City, Florida
 Haines Junction, Yukon

Personen:
 Avril Haines (* 1969), US-amerikanische Juristin und Regierungsbeamte
 Berton Haines (* 1980), neuseeländisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Betsy Haines (* 1960), US-amerikanische Skilangläuferin
 Carolyn Haines (* 1953), US-amerikanische Autorin
 Charles Delemere Haines (1856–1929), US-amerikanischer Politiker
 Charles Grove Haines (1879–1948), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Connie Haines (1921–2008), US-amerikanische Sängerin
 Daniel Haines (1801–1877), US-amerikanischer Politiker
 David Cawthorne Haines (1970–2014), britischer Entwicklungshelfer und Mordopfer
 Donald Haines (1918–1943), US-amerikanischer Schauspieler
 Emily Haines (* um 1974), kanadische Musikerin
 Fred Haines (1936–2008), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Frederick Haines (1819–1909), britischer Feldmarschall und Oberbefehlshaber in Indien
 George F. Haines (1924–2006), US-amerikanischer Schwimmtrainer
 Harry L. Haines (1880–1947), US-amerikanischer Politiker
 Henry Haselfoot Haines (1867–1943), englischer Forstbotaniker
 Hinkey Haines (1898–1979), US-amerikanischer Football- und Baseballspieler
 Jackson Haines (1840–1876), US-amerikanischer Ballettmeister und Eiskunstlaufpionier
 James Haines (* 1954), US-amerikanischer Ringer
 Janine Haines (1945–2004), australische Politikerin
 Jeffrey Robert Haines (* 1958), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Milwaukee
 Jesse Haines (1893–1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jessica Haines (* 1978), südafrikanische Schauspielerin

 Kathryn Miller Haines (* 1971), amerikanische Schriftstellerin und Schauspielerin
 Larry Haines (1918–2008), US-amerikanischer Schauspieler
 Malcolm Haines (1936–2013), britischer Physiker

 Ralph E. Haines junior (1913–2011), US-amerikanischer General
 Randa Haines (* 1945), US-amerikanische Filmregisseurin und Filmproduzentin
 Robbie Haines (* 1954), US-amerikanischer Segler
 Ronald Hayward Haines (1934–2008), US-amerikanischer Bischof
 Tim Haines, britischer Drehbuchautor und Regisseur
 William Haines (Politiker) (1854–1919), US-amerikanischer Politiker
 William Haines (1900–1973), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Haines-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Haines Mountains, Gebirge im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Haines Township
 Haines & Grut Motor Buggy Co. Ltd, ehemaliger australischer Hersteller von Automobilen